Китри може да се односи на:

 Китри (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Китри (Мерт и Мозел), насељено место у Француској, у департману Мерт и Мозел